Ohngemach ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Ohngemach (* vor 1963), deutscher Historiker und Archivar
 Reinhold Ohngemach (* 1943), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher